De Rosendaalseweg in de buurt Geitenkamp, Arnhem kent 112 gemeentelijke monumenten, hieronder een overzicht. Zie ook het totaaloverzicht van Lijst van gemeentelijke monumenten in Geitenkamp voor een overzicht van de hele buurt.

|}

Rosendaalseweg